Fürstenauer Berge steht für:

 Fürstenauer Berge (Oberwälder Land), bis  hohe Mittelgebirgslandschaft des Oberwälder Landes bei Fürstenau, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Fürstenauer Berge, anderer Name der bis  hohen Ankumer Höhe, Höhenzug bei Fürstenau, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen